Роналдо (испанский вариант — Рональдо, португальский вариант — Роналду) — иберийский эквивалент английского имени Рональд. Для бразильских футболистов традиционно используется транслитерационный (передающий написание, а не произношение) вариант Роналдо.

Футболисты 
 Роналдо Луис Назарио де Лима (Роналдо; род. 1976) — нападающий сборной Бразилии. Известен как «Зубастик», «Феномен».
 Роналдо де Ассис Морейра (Роналдиньо; род. 1980) — полузащитник сборной Бразилии, также известный как Роналдиньо Гаучо.
 Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру (Криштиану Роналду; род. 1985) — нападающий/полузащитник сборной Португалии.
 Роналдо Родригес де Жесус (Роналдан; род. 1965) — защитник сборной Бразилии. Был также известен как Роналдо до появления Роналдо Луиса Назарио де Лимы.
 Роналдо Апаресидо Родригес (Налдо; род. 1982).
  (род. 1974) — защитник сборной Бразилии.
 Роналду Силва — серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года.
  (, род. 1967) — бразильский вратарь.

Другие виды спорта 
  — марафонец из Бразилии, мировой рекордсмен.

Политика 
  — организатор избирательных кампаний на Филиппинах.

Музыка 
 Los Ronaldos, испанская поп-группа.

См. также 
 
 
 Рейналдо
 Рейналдо дос Сантос Силва
 Рейналдо Маноэл да Силва
  — уменьшительная форма от Роналдо, устойчивое прозвище нескольких игроков.
 Криштиану Роналду (аэропорт)

Португальские имена